Bartolomeo Beverini – poeta e storico italiano
 Francesco Beverini – poeta e librettista italiano
 Giovanni Battista Beverini – diplomatico e politico italiano